Женская сборная Швейцарии по кёрлингу — представляет Швейцарию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Швейцарии (). Сборная является одной из сильнейших в мире, неоднократный победитель и призёр турниров по кёрлингу на зимних Олимпийских играх, чемпионатов мира и Европы.

Результаты выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы 

В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Универсиады

Примечания

Ссылки 
 Швейцария — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Швейцарии

См. также 
 Мужская сборная Швейцарии по кёрлингу
 Смешанная сборная Швейцарии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Швейцарии по кёрлингу
 Сборная Швейцарии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Швейцарии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Швейцарии по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Швейцарии по кёрлингу

Швейцария
Кёрлинг в Швейцарии
Кёрлинг
Женский кёрлинг